mini|hochkant=1.2|
Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 wurde am 27. und 29. August 2011 im Daegu-Stadion der südkoreanischen Stadt Daegu ausgetragen.

Weltmeister wurde der Pole Paweł Wojciechowski. Auf den zweiten Platz kam der Kubaner Lázaro Borges. Der amtierende Europameister Renaud Lavillenie aus Frankreich errang wie bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften in Berlin die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden – jeweils im Finale am 29. August – zwei Weltjahresbestleistungen und zwei Landesrekorde aufgestellt.
 Weltjahresbestleistungen:
 5,90 m – Paweł Wojciechowski, Polen
 5,90 m – Lázaro Borges, Kuba
 Landesrekorde:
 5,90 m – Lázaro Borges, Kuba
 5,75 m – Konstandinos Filippidis, Griechenland

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
27. August 2011, 10:40 Uhr

28 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,70 m. Da nach Abschluss der Versuche über 5,65 m nur noch acht Athleten im Wettbewerb waren, musste die eigentliche Qualifikationshöhe jedoch gar nicht erst angegangen werden. Das Finalfeld wurde mit den nächstplatzierten Sportlern auf mindestens zwölf Springer aufgefüllt, und zwar zunächst mit den drei Wettbewerbern. die 5,60 m übersprungen hatten. Hinzu kamen fünf gleichplatzierte Teilnehmer, die 5,50 m ohne jeden Fehlversuch gemeistert hatten. Diese sechzehn Athleten (hellgrün unterlegt) bestritten das Finale am übernächsten Tag.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Stabhochspringer:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Stabhochspringer:

Finale 

29. August 2011, 22:25 Uhr

Videolinks 
 Mateusz Didenkow (POL) - 5.75m - 29.08.2011 - Daegu/KOR, youtube.com, abgerufen am 27. Dezember 2020
 Dmitry Starodubtsev' pole breaks while pole vaulting at the 2011 World Championships (Stabbruch), youtube.com, abgerufen am 27. Dezember 2020

Weblinks 
 World Championships Daegu (englisch), abgerufen am 7. Dezember 2020
 Women High Jump Athletics XIII World Championship 2011 Daegu (KOR) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. Dezember 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Daegu 2011, S. 168f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 27. Dezember 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Daegu